Antl ist der Familienname folgender Personen:
 Lisa Antl (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Radoslav Antl (* 1978), slowakischer Handballspieler
 ANTL Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land